

Biografie 
 Harold Miller Null – fotografo statunitense
 KK Null – musicista e compositore giapponese
 Keith Null – giocatore di football statunitense
 Eduard van der Nüll – architetto austriaco

Musica 
 Null – EP di Foetus

Informatica 
 NULL – valore speciale in programmazione
 /dev/null – dispositivo speciale
 Carattere null – carattere di controllo

Televisione 
 Null – serie televisiva norvegese